A Perl a következőket jelentheti:
Perl (programozási nyelv)
Perl (Mosel) - település Németországban